Гидазепам (Гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробензодиазепин) — лекарственное средство, транквилизатор, оказывающий анксиолитическое и противосудорожное действие. Отличается от других бензодиазепиновых (и небензодиазепиновых) транквилизаторов наличием активирующего эффекта, а снотворный и миорелаксирующий эффекты выражены слабо.

Фармакологическое действие 
«Дневное» анксиолитическое средство (транквилизатор) бензодиазепинового ряда. Оказывает также противосудорожное, ноотропное и центральное миорелаксирующее действие. Усиливает тормозное влияние ГАМК в центральной нервной системе за счёт повышения чувствительности ГАМК-рецепторов к медиатору. Уменьшает возбудимость подкорковых структур головного мозга, тормозит полисинаптические спинальные рефлексы. Анксиолитическое действие проявляется в уменьшении эмоционального напряжения, ослаблении тревоги, страха, беспокойства; седативный эффект — в отношении симптоматики невротического происхождения: тревоги, страха. На продуктивную симптоматику психотического генеза (острые бредовые, галлюцинаторные, аффективные расстройства) практически не влияет, редко наблюдается уменьшение аффективной напряжённости, бредовых расстройств. В отличие от остальных бензодиазепинов обладает активирующим эффектом.

Показания 
Невротические и неврозоподобные состояния (тревожность, страх, раздражительность, эмоциональная лабильность, бессонница, психопатия); вегетативная лабильность (в том числе диэнцефальная патология); мигрень, логоневроз. Абстинентный алкогольный синдром, алкоголизм (комплексное лечение).

Противопоказания 
Гиперчувствительность, миастения, печёночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, беременность, период лактации.

C осторожностью 
Открытоугольная глаукома.

Побочные эффекты 
Сонливость, вялость, миастения, замедление скорости психических и двигательных реакций, привыкание, лекарственная зависимость, шаткость походки, снижение способности к концентрации внимания, нарушение кратковременной памяти, диспепсия, снижение потенции и/или либидо, дисменорея, аллергические реакции.

Особые указания 
В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии др. потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Взаимодействие 
Усиливает влияние на центральную нервную систему этанола, снотворных, антипсихотических лекарственных средств (нейролептиков), наркотических анальгетиков.

Физические свойства 
Белый или белый со слегка кремоватым оттенком мелкокристаллический порошок. Практически нерастворим в воде, малорастворим в спирте.

Анксиолитики
Бензодиазепины
Транквилизаторы